Voetbalelftal van Rijeka (mannen)
 Voetbalelftal van Rijeka (vrouwen)